Il doppio  del Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Iveta Benešová e Anabel Medina Garrigues erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Andrea Hlaváčková e Renata Voráčová hanno sconfitto in finale Nina Bratčikova e Sandra Klemenschits per 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Andrea Hlaváčková /  Renata Voráčová (campionesse)
  Alizé Cornet /  Ioana Raluca Olaru (primo turno)

  Eléni Daniilídou /  Aleksandra Panova (primo turno)
  Mervana Jugić-Salkić /  Darija Jurak (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2011